Alf Tommy Samuelsson, född 12 januari 1960 i Degerfors i Örebro län, är en svensk före detta ishockeyspelare och numera tränare. Samuelsson ledde Färjestads BK till SM-guld säsongen 2010/2011, men lämnade föreningen efter guldet för att istället bli tränare i österrikiska Vienna Capitals. Han bor utanför Karlstad.

Spelarkarriär
Samuelsson började sin ishockeykarriär som spelare i Mariestads Bois, för att säsongen 1976/77 fortsätta i Färjestads BK och spel i Elitserien. Samuelsson, som spelade back, är den spelare som har gjort flest elitseriematcher för Färjestads BK, 597 stycken grundseriematcher. Han har även representerat Tre Kronor 214 gånger. I slutet av sin aktiva karriär spelade Samuelsson två säsonger (1996-1998) i Wiener EC i Österrike. Samuelssons tröjnummer 2 är upphängd i Färjestads hemmaarena Löfbergs Lila Arena och får inte användas av någon annan spelare. På meritlistan finns två OS-brons, 1980 respektive 1988. VM-silver 1981,1986 och1990, SM-Guld med Färjestad 1981, 1986 samt 1988. 1987 var han med och erövrade ett brons i Canada Cup. Dessutom har han vunnit JEM-Guld 1977. Säsongen 1985/1986 tilldelades Samuelsson Guldpucken.

Tränarkarriär
Samuelsson började sin tränarkarriär hos Färjestads BK, där vann han SM-guld 2002 som assisterande tränare. År 2004 flyttade Samuelsson till Österrike och blev huvudtränare för Innsbruck. Men 2005 vände Samuelsson hem igen till Sverige och blev tränare för Skellefteå AIK och förde upp dem till Elitserien. Samuelsson valde dock att lämna SAIK för att istället tillsammans med Roger Melin träna Färjestad. Tillsammans förde duon Färjestad till serieseger säsongen 2005/2006. Under inledningen av säsongen 2007/2008 valde klubbledningen i Färjestad att entlediga Melin från sitt huvudansvar som tränare och Samuelsson tog den 1 november 2007 över ansvaret som huvudtränare i Karlstadlaget. Tommy Samuelsson förde Färjestad till SM-guld säsongen 2010/2011, men ersattes efter säsongen av Niklas Czarnecki. Samuelsson återvände istället till Österrike, för jobbet som huvudtränare i Vienna Capitals. Säsongen 2014/2015 återvände Samuelsson till Färjestad som huvudtränare.

Samuelsson har även under vissa perioder fungerat som assisterande förbundskapten, bland annat under VM 2006.

Referenser

Externa länkar
 Tommy Samuelssons profil på Eliteprospects.com

Svenska ishockeyspelare
Svenska ishockeytränare
Födda 1960
Spelare i Färjestads BK
Tränare i Färjestads BK
Tränare i HV71
Tävlande vid olympiska vinterspelen 1980 från Sverige
Tävlande vid olympiska vinterspelen 1988 från Sverige
Svenska olympiska bronsmedaljörer
Olympiska bronsmedaljörer 1980
Olympiska bronsmedaljörer 1988
Mottagare av Stora grabbars och tjejers märke
Män
Värmländska idrottare
Levande personer
Svenska mästare i ishockey
Europamästare i ishockey
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 1988
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 1980
Personer från Degerfors
Svensk ishockeys Hockey Hall of Fame
Svenska idrottare under 1900-talet
Svenska idrottsledare under 2000-talet